Финал Кубка Английской футбольной лиги 2019 () — футбольный матч, который состоялся 24 февраля 2019 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 59-го розыгрыша Кубка Футбольной Лиги, кубкового турнира, в котором приняли участие 92 клуба из Премьер-лиги и Футбольной лиги. Первым финалистом стал «Манчестер Сити», обыгравший «Бертон Альбион» со счётом 10:0 по сумме двух матчей, вторым участником финала стал «Челси», одержавший верх в дерби над «Тоттенхэм Хотспур».

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0; в серии послематчевых пенальти победу одержал «Манчестер Сити», который завоевал Кубок Английской футбольной лиги во второй раз подряд.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2019
Кубок лиги финал
Кубок Футбольной лиги 2019
Кубок Футбольной лиги 2019